Honda CBF 500
 Confederação Brasileira de Futebol
 wieńcowy przepływ krwi
 mózgowy przepływ krwi